2 miejscowości w Polsce: 
 Matyldzin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Matyldzin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec